Козлов, Андрей Валерьевич:
 Козлов, Андрей Валерьевич (род. 1970) — российский историк, журналист, профессор, публицист.
 Козлов, Андрей Валерьевич (род. 1982) — российский штангист.